Jméno Alceste (řecky Alkéstis) může mít více významů.

 Alkéstis – manželka Ferského krále Adméta

Dramata 
 Antifanés: Alkéstis – komedie
 438 Eurípidés: Alkéstis
 1862 Matěj Kopecký: Herkules
 1893–1894 Hugo von Hofmannsthal: Alkestis
 1946 Alexander Lernet-Holenia: Alkestis
 1947 T. S. Eliot: Coctail Party
 1950 Ernst Wilhelm Eschmann: Alkestis
 1955 Thornton Wilder: The Alcestiad : Or, a Life in the Sun
 1958 Artur Maria Swinarski: Alcestin návrat (Powrót Alcesty)

Opery 
 1727 Georg Friedrich Händel: Admeto
 1764 Jean-Baptiste Lully: Alcesta aneb Triumf Alcidy
 1785 Friedrich Benda: Alceste (nedochovalo se)
 1767 Christoph Willibald Gluck Alceste
 1803 Franciszek Karpiński: Alcesta, królowa Tessalii
 1924 Egon Wellesz: Alkestis

Poesie 
 1885 Jaroslav Vrchlický: Alkestis (Nové básně epické)
 1907 Rainer Maria Rilke: Alkestis (Neue Gedichte)
 1937 Otokar Fischer: Admetos

Výtvarná díla 
 1898 Auguste Rodin: Smrt Alecstina (La Mort d'Alceste)
 Josef Platzer: Herkules přivádí Alcestu Admetovi

Odkazy

Reference

Literatura